Il doppio del torneo di tennis Budapest Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Karol Beck e Jaroslav Levinský che hanno battuto in finale Mariano Hood e Sebastián Prieto 3-6, 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Ben Ellwood /  Nathan Healey (quarti di finale)
 Jonathan Erlich /  Jim Thomas (semifinali)

 Ashley Fisher /  Johan Landsberg (quarti di finale)
 Sergio Roitman /  Andrés Schneiter (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Budapest Challenger 2002